Копенгагенский мир () — мирный договор между Данией и Швецией заключённый а в Копенгагене. С подписанием Оливского мира и Копенгагенского мира завершилась Северная война 1655—1660. Этот договор был сравнительно небольшим дополнением к Роскилльскому миру, который установил границы Дании, Швеции и Норвегии, которые почти без изменений сохранились до наших дней. В дополнение к договору в Роскилле, Дании возвращалась часть её территории — остров Борнхольм в Балтийском море и северная область Трёнделаг. Кроме того, упразднялось положение о недопущении в Балтийское море судов небалтийских государств.

Договоры по алфавиту
Международные договоры Швеции
Международные договоры Дании
Мирные договоры XVII века
События 27 мая
1660 год
История Копенгагена